Oranjebuurt kan verwijzen naar buurten en wijken in de volgende Nederlandse plaatsen:
 Oranjebuurt (Beverwijk)
 Oranjebuurt (Castricum)
 Oranjewijk (Groningen)
 Oranjebuurt (Helmond)
 Oranjebuurt (Maastricht)
 Oranjebuurt (Nieuwerkerk aan den IJssel)
 Oranjebuurt (Oss)
 Oranjebuurt (Spijkenisse)
 Oranjebuurt (Tiel)
 Oranjebuurt (Vaassen)
 Oranjebuurt (Vlaardingen)
 Oranjebuurt (Westland)
 Oranjebuurt (Wijdemeren)

Zie ook 
 Oranjewijk (doorverwijspagina)